Anzolin ist der Familienname folgender Personen:

 Matteo Anzolin (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Roberto Anzolin (1938–2017), italienischer Fußballspieler